Брайан Рафалски (; 28 сентября 1973, Дирборн, Мичиган, США) — американский хоккеист, защитник.

7 мая 1999 года как свободный агент подписал контракт с «Нью-Джерси Девилз». В 2007 году перешёл в Детройт Ред Уингз.

Известен в лиге как надёжный защитник. Играл в пяти финалах Кубка Стэнли — в 2000, 2001, 2003, 2008 и 2009 году. В 1999 году был назван лучшим игроком в мире, не играющим в НХЛ (Sporting News).

После сезона 2010/11 завершил карьеру игрока.

Награды 
 Обладатель Кубка Стэнли, 2000, 2003 («Нью-Джерси Девилз»), 2008 («Детройт Ред Уингз»)
 Серебряный призёр Олимпиады, 2002, 2010 (сборная США)
 Лучший защитник Олимпийского хоккейного турнира 2010 (сборная США)
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (3 раза)

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91  Madison Capitols            USHL   47   12   11   23   28  --  --  --  --  --
1991-92  U. of Wisconsin             NCAA   38    3   16   19   40  --  --  --  --  --
1992-93  U. of Wisconsin             NCAA   32    0   13   13   10  --  --  --  --  --
1993-94  U. of Wisconsin             NCAA   37    6   17   23   26  --  --  --  --  --
1994-95  U. of Wisconsin             NCAA   43   11   34   45   48  --  --  --  --  --
1995-96  Brynas IF Gavle             SEL    22    1    8    9   14  --  --  --  --  --
1996-97  HPK Hameenlinna             FNL    49   11   24   35   26  10   6   5  11   4
1997-98  HIFK Helsinki               FNL    40   13   10   23   20   9   5   6  11   0
1998-99  HIFK Helsinki               FNL    53   19   34   53   18  11   5   9  14   4
1999-00  New Jersey Devils           NHL    75    5   27   32   28  23   2   6   8   8
2000-01  New Jersey Devils           NHL    78    9   43   52   26  25   7  11  18   7
2001-02  New Jersey Devils           NHL    76    7   40   47   18   6   3   2   5   4
2002-03  New Jersey Devils           NHL    79    3   37   40   14  23   2   9  11   8
2003-04  New Jersey Devils           NHL    69    6   30   36   24   5   0   1   1   0
2005-06  New Jersey Devils           NHL    82    6   43   49   36   9   1   8   9   2
2006-07  New Jersey Devils           NHL    82    8   47   55   34  11   2   6   8   8
2007-08  Detroit Red Wings           NHL    73   13   42   55   34  22   4  10  14  12
2008-09  Detroit Red Wings           NHL    78   10   49   59   20  18   3   9  12  11
2009-10  Detroit Red Wings           NHL    78    8   34   42   26  12   3   8  11   2
2010-11  Detroit Red Wings           NHL    63    4   44   48   22  11   2   1   3   4
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        833   79  436  515  282 165  29  71 100  66

Ссылки 

 [nhl-transfer.ru/detroit/sdetroit/831-rafalski-brajan.html Статистика Брайана Рафальски на сайте nhl-transfer.ru]
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккейные защитники